Malinné může být:

 Malinné (lyžařské středisko) – lyžařské středisko ve Velké Fatře 
 Malinné (Prosetín) – malá vesnice, část obce Prosetín v okrese Chrudim
 Malinné (Velká Fatra) – hora ve Velké Fatře

Reference